Cardela puede referirse a:

Lugares 
En España
 Castillo de Cardela, antiguo lugar del municipio de Ubrique, en la provincia de Cádiz.
 Torre-Cardela, municipio de la provincia de Granada.